Ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2012 come rappresentante della Bulgaria presentando il brano Love Unlimited.

Discografia

 1998 - Единствен Мой
 1999 - Моят Сън
 2000 - Студен Пламък
 2001 - Нежна Е Нощта
 2002 - Осъдена Любов
 2004 - 5 Октави Любов
 2005 - Обичам
 2006 - Остани!
 2008 - Време Спри!
 2009 - VIP-ът
 2013 - Софи Маринова 2013

Voci correlate
Bulgaria all'Eurovision Song Contest

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Partecipanti all'Eurovision Song Contest 2012